Intel Core i9 — семейство процессоров Intel с архитектурой X86-64. Модельный ряд был представлен в мае 2017 г. как решение для высокопроизводительных ПК. Линейка разработана на основе микроархитектуры Skylake.

Настольные процессоры

«Skylake-X» (14 nm) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, MPX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Smart Cache.
 Количество линий PCI Express: 44

«Coffee Lake-S» (14 nm) 

Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Intel vPro (кроме 9900KF, 9900KS), Intel TXT (except 9900KS), Smart Cache.
i9-9900 поддерживает технологию Intel Thermal Velocity Boost
 Количество линий PCI Express: 16

«Cascade Lake-X» (14 nm) 

 Все модели поддерживают: MMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, MPX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Smart Cache, DL Boost.
 Количество линий PCI Express: 48
 Все модели поддерживают до 8 DIMM модулей оперативной памяти DDR4, вплоть до 256 Гб.

«Comet Lake-S» (14 nm) 

 Все модели поддерживают: MMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost 3.0, Thermal Velocity Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache.
 Количество линий PCI Express 4.0: 20
 Все модели поддерживают оперативную память DDR4-3200.

«Rocket Lake-S» (14 nm) 

 Все модели поддерживают: SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost 3.0, Intel TXT, Thermal Velocity Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache, DL Boost.
 Количество линий PCI Express 4.0: 20
 Все модели поддерживают оперативную память DDR4-3200.

Мобильные процессоры

«Coffee Lake-H» (14 nm)

«Comet Lake-H» (14 nm)

«Tiger Lake-H» (10 nm)

См. также 
 Intel Core i3
 Intel Core i5
 Intel Core i7

Примечания

Ссылки 
 

Intel
X86